Alfred Sarasin ist der Name folgender Personen:

* Alfred Sarasin-Iselin (1865–1953), Schweizer Bankier und Politiker
 Alfred E. Sarasin (Alfred Emanuel Sarasin; 1922–2005), Schweizer Bankier und Politiker